Las siglas RVT pueden referirse a:
 Radio Valentín Letelier, de la Universidad de Valparaíso.
 Trombosis de la vena renal, enfermedad del sistema circulatorio.